Par ordre chronologique
 Isaac Taylor (1730–1807), graveur anglais ;
  (1759–1829), graveur et écrivain anglais, fils du précédent ;
  (1787–1865), écrivain anglais, fils du précédent ;
 Isaac Taylor (1829–1901), philologue, toponymiste et chanoine anglican britannique, fils du précédent ;
  (1840–1936), homme politique américain ;
  (1850–1917), architecte américain.

Voir aussi 
 ,